Сан Дионисио дел Мар има више значења:

 Општина Сан Дионисио дел Мар (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Дионисио дел Мар (Сан Дионисио дел Мар, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику